Fu-čcheng je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Fu-čcheng (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej;
 Fu-čcheng (S’-čchuan) – městský obvod v městské prefektuře Mien-jang v provincii S’-čchuan.